Miejscowości w USA:
 Centertown – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Ohio
 Centertown – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Cole
 Centertown – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Warren